Miejscowości w USA:
 Avery Creek – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
Gminy w USA:
 Avery Creek (ang. Avery Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe